Los términos Birsa, Byrsa o Birsha puede referirse a:

Birsa, ciudadela y colina en el actual Túnez.
Birsha, rey bíblico de Gomorra.
Byrsa, término griego antiguo para un saco o bolsita de cuero.
Byrsa, arcaísmo con significado de fortaleza, en referencia a la antigua ciudadela de Birsa.